Radnor peut faire référence à :

Personnes 
 Josh Radnor (1974-), un acteur américain,

Toponymie 

Canada
 Canton Radnor, situé en Mauricie, dans la province de Québec
 Rang Radnor, situé dans le secteur nord-ouest de Saint-Narcisse dans la province de Québec.
 Radnor-des-Forges, un lieu-dit dans la municipalité de Saint-Maurice, dans la province de Québec

États-Unis :
 Radnor, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana,
 Radnor Lake State Park, un parc à Nashville dans le Tennessee,
 Radnor, un township du comté de Delaware dans l'Ohio,
 Radnor, un township de Pennsylvanie, où est né le botaniste Thomas Potts James en 1803,
 ,
 Radnor Township (Illinois)

Pays de Galles, au Royaume-Uni
 Radnorshire, un comté de Wales jusqu'en 1974, désigné familièrement par Radnor
 New Radnor, un village du Powys
 Old Radnor, une localité du Powys
 Radnor, un district de Powys entre 1974 et 1989

Radnor peut aussi faire référence à :
 Earl of Radnor, pairie anglaise
 , une race de moutons domestiques
 Radnor, caractère fictif dans le jeu de stratégie Dune II